Amerikai Egyesült Államok
 Norman (Arkansas)
 Norman (Észak-Karolina)
 Norman (Indiana)
 Norman (Kalifornia)
 Norman (Missouri)
 Norman (Nebraska)
 Norman (Oklahoma)
 Norman (Wisconsin)
egyéb
 Norman (film) (2010)
 Norman (keresztnév)
 Normannok